Хардинес дел Педрегал има више значења:

 Хардинес дел Педрегал, Ел Теран (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хардинес дел Педрегал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику